Триба может означать:

 Триба — территориальный и избирательный округ Древнего Рима.
 Триба — ранг таксона в биологической систематике. В иерархии таксономических категорий триба стоит ниже семейства и выше рода. Заимствовано из терминологии древнеримской истории.

См. также 
  Трибы